Büchi oder Buechi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Büchi (1879–1959), Schweizer Ingenieur
 Alois Büchi (1879–1948), Schweizer Gewerkschafter
 Christophe Büchi (* 1952), Schweizer Journalist
 Dani Büchi (* 1978), Schweizer Manager, Journalist und Unternehmer
 Ella Büchi (1929–1999), Schweizer Schauspielerin
 Emil Franz Josef Müller-Büchi (1901–1980), Schweizer Publizistikwissenschaftler und Rechtshistoriker
 Eva Büchi (* 1964), Schweizer Romanistin
 George Büchi (1921–1998), schweizerisch-amerikanischer Chemiker
 Hans Büchi (* 1929), Schweizer Boxer
 Hans-Ruedi Büchi (* 1963), Schweizer Radrennfahrer 
 Hernán Büchi (* 1949), chilenischer Politiker und Ökonom

 Julius Richard Büchi (1924–1984), Schweizer Mathematiker
 Maya Büchi-Kaiser (* 1963), Schweizer Politikerin (FDP)
 Roland Büchi (* 1969), Schweizer Elektroingenieur
 Sarah Buechi (* 1981), Schweizer Jazzsängerin
 Werner Büchi (1916–1999), Schweizer Cartoonist und Illustrator
 Willy Büchi (1907–1990), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler

Büchi ist der Name folgender Unternehmen:
 Büchi Labortechnik, Schweizer Hersteller von Laborgeräten